Il singolare maschile  del torneo di tennis Grand Marnier Tennis Games 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale 6–3, 7–6 Ivan Lendl.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Grand Marnier Tennis Games 1981